Gimel steht für:

 ein phönizischer Buchstabe, siehe Phönizische Schrift #Gimel
 Gimel (Hebräisch), Buchstabe im hebräischen Alphabet
 Gimel-Funktion (Mathematik), siehe Kardinalzahlarithmetik #Kontinuumsfunktion

Orte:
 Gimel VD, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz
 Gimel-les-Cascades, Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich
 Saint-Martial-de-Gimel, Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich
 Saint-Priest-de-Gimel, Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich

Gimel ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Gimel (1898–1962), französischer Kunstmaler

Siehe auch: 
 Gimmel
 Gymel